

Geografia 
 Maydan – villaggio della regione di Batken, in Kirghizistan
 Maydan al Shajara – la più grande piazza di Bengasi, in Libia
 Maydan Ikbis – villaggio del distretto di Afrin, in Siria

Pagine correlate 
Maidan
Meydan
Majdan